Александар Зверев је био бранилац титуле, али није успео да се квалификује услед повреде чланка десне ноге.

Новак Ђоковић је освојио турнир, победивши Каспера Руда у финалу са 7:5, 6:3. Ђоковић је на тај начин изједначио рекорд Роџера Федерера од шест титула и са 35 година постао најстарији освајач завршног турнира. Такође, сада има титуле из три различита града: Шангај (2008), Лондон (2012–2015) и Торино (2022).

Карлос Алкараз је постао најмлађи играч који завршава годину на првом месту АТП листе, упркос томе што је одустао од такмичења због повреде трбушног мишића. У конкуренцији за прво место пре почетка турнира били су још и Надал и Циципас.

Феликс Оже-Алијасим и Тејлор Фриц (као замена за повређеног Алкараза) су дебитовали на турниру.

Носиоци

Резерве

Жреб

Завршница

Зелена група 

</center>

Црвена група 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2022.